Diese Liste enthält Berge im Kanton Appenzell Innerrhoden und Kanton Appenzell Ausserrhoden und Grenzberge zu den benachbarten Kantonen. Die Appenzeller Berge umfassen 26 Zweitausender und 12 unter

Siehe auch 
 Liste von Bergen in der Schweiz

Weblinks 
 Gipfelverzeichnis Roman Koch

Appenzell
!
!